Antonino Stancanelli – politico italiano
 Elena Stancanelli – scrittrice e sceneggiatrice italiana
 Girolamo Stancanelli – politico italiano
 Raffaele Stancanelli – avvocato e politico italiano